Oak River ist der Name folgender

Flüsse:
 Oak River (Copperfield River) in Queensland, Australien
 Oak River (Assiniboine River) in Manitoba, Kanada

Orte:
 Oak River (Manitoba), Unincorporated Area in Manitoba, Kanada
Siehe auch:
 Rivière du Chêne